Неон може да се отнася за:

 Неон – химичен елемент, благороден газ
 Няколко вида риба от сем. Харацидови:
 Обикновен неон (Неонова тетра)
 Червен неон
 Черен неон
 Зелен неон
 Додж Неон – модел автомобили
 Няколко села в Гърция, съдържащи в името си Неон ( – нов):
 Акти Неон Кердилион
 Неон Агионерион
 Неон Амарусион – име на село Доляни от 1955 до 1984 година
 Неон Гинекокастрон
 Неон Калапотион
 Неон Керамидион
 Неон Мириофитон
 Неон Петрицион
 Неон Рисион
 Неон Сиракион
 Неон Сулион
 Неон Цифликион

Вижте също 
 Неон Джънгъл – британска момичешка група